Ми́лан Би́шевац (; 31 августа 1983, Титова-Митровица, СФРЮ) — сербский футболист, защитник клуба «Свифт». Выступал в сборной Сербии.

Карьера

Клубная 
Выступал ранее за команды БАСК, «Бежания» и «Железник». В 2004 году перешёл в стан «Црвены Звезды», в составе которой провёл 53 игры и 9 раз забивал мячи. С 2007 года выступает во французском чемпионате: сначала играл в «Лансе», а с 2008 года защищает цвета «Валансьена». Покинувшие в том сезоне Лигу 1 «кроваво-золотые» выручили за сербского защитника 3 млн евро. С 2011 года выступал за ПСЖ. В 2012 году перешёл в «Лион».

30 июля 2018 года, после истечения контракта с «Мецем», Бишевац продолжил карьеру в люксембургском клубе «Ф91 Дюделанж».

В сборной 
В составе молодёжной сборной Сербии и Черногории стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2004, что гарантировало команде игру на Олимпиаде в Афинах. Отправился в Афины, получив номер 2. На турнире сборная провалилась, заняв последнее место в группе. С 2006 года вызывается в сборную Сербии. Дебютировал 16 августа 2008 в первой же её официальной игре.

Примечания

Ссылки 
 Профиль, фото и статистика
 
 
 
 
 

Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК БАСК
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Железник»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Мец»